Callmer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Callmer (1908–1985), schwedischer Bibliothekar und Historiker
 Johan Callmer (* 1945), schwedischer Prähistoriker und Mittelalterarchäologe